Toyota WISH — пятидверный «минивэн», выпускаемый компанией «Toyota» с января 2003 года. Название автомобиля переводится на русский язык как «желание».

Первое поколение 
Является небольшим минивэном (микровен по японской классификации) с тремя рядами сидений. Вместимость — 7 человек. Комплектуется автоматической коробкой передач и двигателем 1ZZ-FE объёмом 1,8 литра либо вариатором и двухлитровым двигателем 1AZ-FSE. Имеется полноприводная модификация. Существует леворульная версия (версия для Сингапура). В Россию автомобиль официально не поставляется, поэтому распространён в основном в праворульном варианте в Сибири и на Дальнем Востоке.

Второе поколение 
Второе поколение модели Wish выпускается с 2009 года и предлагается в шести- и семиместном исполнении.

Ссылки 
 Официальный сайт Toyota Toyota Wish

WISH